A 2019-es Betfred snooker-világbajnokságot 2019. április 20. és május 6. között rendezték, hagyományosan a Sheffieldben található Crucible Színházban. A tornát Judd Trump nyerte, pályafutása során először.

Díjazás 
A összdíjazást, valamint a győztesnek járó pénzdíjat is emelték az előző évi versenyhez képest és az összdíjazás először lépi át a 2 millió angol fontot. A világbajnokságon az egyes szakaszokig eljutó játékosok az alábbi díjazásban részesültek:

Ágrajz

Jegyzetek

Források 

Sznúker az Egyesült Királyságban
snooker-világbajnokság
Snooker-világbajnokságok